Абдастарт (Стратон; «раб Астарты»; , ‘Abd-‘ashtart, ) — мужское имя. Известные носители:
 Абдастарт — царь Тира (последняя треть X века до н. э.)
 Абдастарт I — царь Сидона (первая половина IV века до н. э.)
 Абдастарт II — царь Тира (середина IV века до н. э.)
 Абдастарт II — царь Сидона (около 345 до н. э. — 332 до н. э.)
 Абдастарт — царь Арвада (330-е годы до н. э.)

Примечания